Persona non grata — expressão latina que significa literalmente "pessoa não agradável" ou "não bem-vinda"
Persona Non Grata (álbum de Exodus) — álbum da banda estadunidense Exodus
Persona Non Grata (álbum de UHF) — álbum da banda portuguesa UHF
Persona Non Grata (álbum de Urban Dance Squad) — álbum da banda neerlandesa Urban Dance Squad

Desambiguação